Фоксхаунд ( — «лисья гончая») — общее название двух пород гончих собак.

 Американский фоксхаунд — стандарт FCI № 303
 Английский фоксхаунд — стандарт FCI № 159